Ро́блес ( — дубы) — испанская фамилия. Известные носители:

 Роблес, Алехандро (род. 1999) — испанский футболист.
 Роблес, Андрес (род. 1994) — чилийский футболист.
 Роблес, Антонио (1895—1983) — испанский и мексиканский писатель, литературовед, журналист.
 Роблес, Венсеслао (? — 1866) — парагвайский военачальник, генерал.
 Роблес, Дайрон (род. 1986) — кубинский спринтер.
 Роблес, Даниэль Аломиа (1871—1942) — перуанский музыковед и фольклорист, автор сарсуэлы и песни из неё «Полет кондора».
 Роблес, Карлос (1925—2018) — чилийский футбольный арбитр и хоккеист.
 Роблес, Карлос Алехандро (род. 2000) — мексиканский футболист.
 Роблес, Луис (род. 1984) — американский футболист.
 Роблес, Луис Энрике (род. 1986) — мексиканский футболист.
 Роблес, Марко Аурелио (1905—1990) — панамский государственный и политический деятель, 29-й президент Панамы.
 Роблес, Фабиан (род. 1974) — мексиканский актёр театра и кино.
 Роблес, Франсиско (1811—1893) — эквадорский политик, 9-й президент Эквадора.
 Роблес, Хоэль (род. 1990) — испанский футболист.
 Роблес, Эмманюэль (1914—1995) — французский писатель, поэт, драматург.
 Роблес, Эрик (род. 1976) — американский аниматор, дизайнер, продюсер и режиссёр.
 Гарсия Роблес, Альфонсо (1911—1991) — мексиканский политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира.